Dwayne « D. J. » King (né le  à Meadow Lake, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier.

Il est le frère de Dwight King, qui est également joueur de hockey professionnel. Il est métis.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||65 ||10 ||14 ||24 ||104 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2002-2003 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||55 ||15 ||17 ||32 ||139 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||35 ||8 ||15 ||23 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004|| Rockets de Kelowna || LHOu ||28 ||5 ||2 ||7 ||80 ||17 ||1 ||6 ||7 ||16
|- 
|2004-2005 || IceCats de Worcester || LAH ||74 ||6 ||8 ||14 ||178 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2005-2006 || Rivermen de Peoria || LAH ||67 ||5 ||6 ||11 ||160 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-  
|2005-2006 || Aces de l'Alaska || ECHL ||5 ||0 ||4 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Blues de Saint-Louis || LNH ||27 ||1 ||1 ||2 ||52 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Rivermen de Peoria || LAH ||38 ||5 ||4 ||9 ||102 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Blues de Saint-Louis|| LNH ||61 ||3 ||3 ||6 ||100 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Blues de Saint-Louis || LNH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH ||10 || 0||  1 || 1||  13 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Blues de Saint-Louis || LNH ||12 || 0 || 0 || 0 || 33||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Capitals de Washington ||LNH ||16 ||0 ||2 ||2 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Capitals de Washington||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Bears de Hershey ||LAH ||29 ||0 ||4 ||4 ||13 ||4 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2012-2013 ||Reign d'Ontario ||ECHL ||19 ||5 ||3 ||8 ||22 ||10 ||1 ||2 ||3 ||8

|118 || 4 || 7 || 11 || 215 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juin 1984
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Rockets de Kelowna
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Aces de l'Alaska
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Bears de Hershey
Joueur du Reign d'Ontario (ECHL)
Champion de la Coupe Memorial
Personnalité métisse du Canada